Příjmení Kondraťjev () nosí více osob:

 Dmitrij Kondraťjev (* 1969), ruský kosmonaut
 Jekatěrina Kondraťjevová (* 1982), ruská sprinterka
 Julija Kondraťjevová (* 1973), ruská sprinterka
 Kirill Kondraťjev (1920–2006), ruský geofyzik
 Ljudmila Kondraťjevová (* 1958), ruská sprinterka
 Marija Kondratěvová (* 1982), ruská tenistka
 Maxim Kondraťjev (* 1983), ruský hokejista
 Nikolaj Kondraťjev (1892–1938), ruský ekonom
 Pavel Kondraťjev (1924–1984), sovětský šachista, trenér a šachový teoretik
 Valerij Kondraťjev, sovětský běžec na lyžích
 Viktor Kondraťjev (1902–1979), ruský chemik
 Vjačeslav Kondraťjev (1920–1993), ruský spisovatel